La finale della Türkiye Süper Kupası 2010 è stata la trentottesima edizione della Türkiye Süper Kupası. Si è disputata allo Stadio olimpico Atatürk il 7 agosto 2010 e ha visto contrapposte il Bursaspor, vincitore della Süper Lig 2009-2010 ed il Trabzonspor, vincitore della Türkiye Kupası 2009-2010.

Il titolo è stato conquistato dal Trabzonspor, che ha vinto la partita per 3-0 grazie ad una tripletta di Teófilo Gutiérrez.

Tabellino

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
2010
Competizioni sportive a Istanbul